Jamagne est le nom de :
 deux lieux:
 La Jamagne est une courte rivière de Lorraine.
 Jamagne, une section de la commune belge de Philippeville.
 Jamagne, un hameau de la commune belge de Marchin.
 une personne:
 Marcel Jamagne (né en 1931) est un pédologue français